

Personaggi 
Uomo Ragno (Spider-Man) – supereroe dei fumetti Marvel Comics
Uomo Ragno 2099 (Spider-Man 2099) – controparte di un universo alternativo di Spider-Man
Spider-Man – personaggio della trilogia di film di Sam Raimi
Spider-Man – personaggio della serie di film The Amazing Spider-Man diretta da Marc Webb
Spider-Man – personaggio del Marvel Cinematic Universe
Miles Morales – controparte di un universo alternativo di Spider-Man

Fumetti 
Spiderman – fumetto nero pubblicato in Italia dal 1967 al 1968

Cinema 
Spider-Man – fan-film non ufficiale del 1969 diretto da Donald F. Glut
Spider-Man – film del 2002 diretto da Sam Raimi
Spider-Man 2 – film del 2004 diretto da Sam Raimi
Spider-Man 3 – film del 2007 diretto da Sam Raimi

Televisione 

L'Uomo Ragno (Spider-Man) – serie animata del 1967
Spider-Man – serie televisiva giapponese del 1978
L'Uomo Ragno (Spider-Man) – serie animata del 1981
Spider-Man - L'Uomo Ragno (Spider-Man) – serie animata del 1994
Spider-Man – serie animata del 1999
Spider-Man: The New Animated Series – serie animata del 2003
Spider-Man – serie animata del 2017

Videogiochi 
Spider-Man – videogioco del 1982
Spider-Man – videogioco basato sui fumetti Marvel
Spider-Man – videogioco basato sul film Spider-Man del 2002
Spider-Man 2 – videogioco basato sul film Spider-Man 2 del 2004
Spider-Man 3  – videogioco basato sul film Spider-Man 3 del 2007
Spider-Man – videogioco del 2018
Spider-Man 2 - videogioco del 2023, sequel del precedente

Pagine correlate 
 The Amazing Spider-Man (disambigua)
 Ultimate Spider-Man (disambigua)